Obírka je název více hor: 
 Obírka (Javoří hory) (781 m), vrch na česko-polské hranici v Javořích horách u vesnice Vižňov v okrese Náchod
 Obírka (Oderské vrchy) (622 m), vrch v části Slavkov obce Kozlov v okrese Olomouc
 hradiště Obírka, hradiště na kopci Obírka v Oderských vrších